Milanov Vrh je mjesto u Gorskom kotaru smješteno iznad Prezida na 1011 m nadmorske visine. Poznato je po tome da se tu, prije drugog svjetskog rata, nalazila pilana s parnim strojem, izgrađena među prvima u okolici. Tijekom drugog svjetskog rata tu je bila smještena partizanska bolnica. 

Nakon rata mjesto se napušta, ostaje tek nekoliko staja s konjima za izvlačenje trupaca. Danas mjesto mije naseljeno, ali se tu nalazi lovački dom, a posjetitelji mogu razgledati i rezervat u kojem obitavaju autohtone šumske životinje. 

Do Milanovog vrha vodi asfaltirana cesta, a u okolici se nalazi velik broj biciklističkih i planinarskih staza.

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji
Čabar